Hagerman ist der Name mehrerer Orte in den USA:
 Hagerman (Idaho)
 Hagerman (New Mexico)
 Hagerman (New York)

Hagerman ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Hagerman (1943–2016), kanadische Musikerin und Politikerin, Vizegouverneurin von Prince Edward Island
 Herbert James Hagerman (1871–1935), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur des Territoriums New Mexico
 Jamie Hagerman, US-amerikanische Eishockeyspielerin und Olympiadritte 2006
 John Hagerman (1881–1960), US-amerikanisch-kanadischer Weit- und Dreispringer
 Maja Hagerman (* 1960), schwedische Schriftstellerin, Journalistin und Dokumentarfilmerin

Siehe auch:
 Hägermann